Евге́ний Алекса́ндрович Ря́сенский () — российский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта России (2012).

Биография 
Воспитанник СДЮШОР-2 г. Тверь. Начинал карьеру в системе молодёжных команд ЦСКА и «Крылья Советов». В период с 2003 по 2005 год выступал за вторую команду «Крылья Советов» в зоне «центр» первой лиги.

В 2005 году перешёл в «Ак Барс», за который начал регулярно играть в Суперлиге. В сезоне 2005/2006 вместе с командой стал чемпионом России, а в следующем дошёл до финала, в котором казанская команда уступила магнитогорскому «Металлургу». В том же году Рясенский вместе с «Ак Барсом» завоевал ещё один трофей — Кубок европейских чемпионов.

Перед началом сезона 2008/2009 перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», за который отыграл три года. В конце сезона 2010/2011 был обменен в ЦСКА. В мае 2012 продлил контракт с армейским клубом ещё на два года.

5 июня 2013 года был обменен в СКА на Андрея Первышина.

10 апреля 2014 года был отчислен из состава сборной России по причине неявки на утреннюю тренировку. На следующий день СКА расторг контракт с Рясенским из-за отчисления из сборной России. При этом спортивные права на игрока сохранялись за СКА до конца сезона-2015/2016. 24 ноября 2015 года по инициативе Рясенского клуб расторг с ним контракт.

21 декабря 2015 года снова заключил контракт с «Нефтехимиком» до конца сезона.

Карьера в сборной 
На молодёжном чемпионате мира 2007 года выиграл серебряные медали. В составе основной сборной участник чемпионатов мира 2012 и 2013 года, где становился чемпионом мира в 2012 году.

Достижения

Личные 
 Лучший защитник Шведских хоккейных игр 2010

Командные 
  Чемпион России сезона 2005/2006 (в составе казанского «Ак Барса»)
  Обладатель Кубка Европейских Чемпионов 2007 года (в составе казанского «Ак Барса»)
  Серебряный призёр чемпионата России сезона 2006/2007 (в составе казанского «Ак Барса»)
  Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007
  Чемпион Мира 2012 года

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Трактор»
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки сборной России по хоккею с шайбой